Czubata – dawna miejscowość, część miasta Złocieniec
 Czubata – skała w Małych Pieninach
 Czubata – skała w Skarżycach (dzielnica Zawiercia)
 Czubata – szczyt w Rudawach Janowickich